Wrestlers – dipinto di Thomas Eakins
 Wrestlers – dipinto di Gerard de Rose

Pagine correlate 
 The Wrestlers